Казачьи Лагери () — село в Олешковском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года, составляло 3722 человека. Почтовый индекс — 75110. Телефонный код — 5542. Код КОАТУУ — 6525081501.

Местный совет 
75110, Херсонская обл., Алёшковский р-н, с. Казачьи Лагери, ул. Мичурина, 85.

Ссылки 
 Казачьи Лагери на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Алёшковского района